Erica Magnaldi – ciclista su strada ed ex fondista italiana
 Romano Magnaldi – partigiano italiano
 Thierry Magnaldi – ex pilota motociclistico e pilota di rally francese